César Sánchez Pérez (1978-), polític espanyol
 César Sánchez Domínguez (1971-), futbolista (porter) espanyol
 César Sánchez Aurich (1973-), futbolista peruà
 César Manuel Sánchez López (1936-2010), músic gallec